Le tournoi US Open féminin 2004 est l'édition 2004 du tournoi US Open qui se déroule du 14 au  au Heights Casino à New York. Cette édition est aussi connue sous le nom de Carol Weymuller Open 2004.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 joueuses qualifiées. 

En finale, Natalie Grainger l'emporte face à Linda Elriani et inscrit son nom pour la première fois au palmarès.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open
 US Open
 US Open de squash masculin 2004

Liens externes 

Féminin 2004
Squash en 2004
Sport aux États-Unis en octobre 2004
2004